Основна школа „Бранислав Нушић“ може да се односи на:

 школу у Ратају
 школу у Смедереву
 школу у Београду

Бранислав Нушић